Transit se puede referir a:

 Transit, satélite espacial.
 Transit, software para traducción.
 Trànsit, nombre dado al Servicio Catalán de Tráfico.